Giovanni Pirazzini – ex calciatore italiano
 Luciano Pirazzini – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Miriam Pirazzini – mezzosoprano italiano